Salomäki est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eemeli Salomäki (né en 1987), athlète finlandais en saut à la perche
Jouko Salomäki (né en 1962), lutteur gréco-romain finlandais
Miikka Salomäki (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
 (né en 1972), compositeur et critique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois